Херхюговард () — город в нидерландской провинции Северная Голландия, в общине Дейк-эн-Вард. До 2022 года был отдельной общиной. Расположен к северу от Амстердама, в историческом и культурном регионе Западная Фрисландия. Население по данным на 1 января 2010 года — 51 253 человек. Средняя плотность населения — 1282,3 чел/км².

Высота территории составляет 3 метра ниже уровня моря. Имеется железнодорожная станция.

1 января 2022 года Херхюговард объединился с общиной Лангедейк в общину Дейк-эн-Вард.

Население

Галерея

Примечания 

Бывшие общины провинции Северная Голландия
Населённые пункты Северной Голландии